Damaeidae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Damaeidae i överfamiljen Damaeoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Damaeidae 256 arter. 

Damaeidae är enda familjen i överfamiljen Damaeoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Damaeidae